Johan Erik Larsson (Kinna, 5 mei 1990) is een Zweeds voetballer die doorgaans als rechtervleugelverdediger of als rechter middenvelder speelt. Hij verruilde IF Elfsborg in februari 2015 voor Brøndby IF. Larsson debuteerde in 2014 in het Zweeds voetbalelftal. Per 26 februari 2020 keerde hij weer terug bij zijn oude club IF Elfsborg uit Zweden.

Clubstatistieken

Erelijst
 IF Elfsborg 
'''Zweeds landskampioen
 2012

Externe link
  Profiel en statistieken van Johan Larsson op svenskfotboll.se

Zweeds voetballer